Točaj je lahko:

točaj, visok plemiški naziv
točaj, vrsta vina